Keno steht für:

 Keno (Vorname), ein männlicher Vorname
 Keno (Glücksspiel), altes Glücksspiel aus China

geographische Objekte:
 Keno (Oregon), Ort im Klamath County
 Keno City, Ort in Yukon, Kanada
 Provinz Keno, eine historische Provinz Japans